Ел Репресито има више значења:

 Ел Репресито (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Репресито (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Репресито (Ла Колорада), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Репресито (Кукурпе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Репресито, Ериберто Пералта (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Репресито (Накори Чико), насеље у савезној држави Сонора у Мексику